Группу 4 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 составили молодёжные сборные Дании, Македонии, Северной Ирландии, Сербии и Фарерских островов. Право бороться за выход в финальную часть в стыковых матчах получили сборные Сербии и Дании, занявшие первое и второе места соответственно.

Время начала матчей — центральноевропейское (UTC+01:00).

Таблица 

{|
|-
|

|

|}

Матчи 
<div id="Фарерские острова - Северная Ирландия"><div>

<div id="Северная Ирландия - Фарерские острова"><div>

<div id="Сербия - Северная Ирландия"><div>

<div id="Северная Ирландия - Дания"><div>

<div id="Сербия - Фарерские острова"><div>

<div id="Македония - Сербия"><div>

<div id="Дания - Фарерские острова"><div>

<div id="Сербия - Дания"><div>

<div id="Македония - Фарерские острова"><div>

<div id="Македония - Дания"><div>

<div id="Северная Ирландия - Сербия"><div>

<div id="Македония - Северная Ирландия"><div>

<div id="Фарерские острова - Македония"><div>

<div id="Дания - Македония"><div>

<div id="Фарерские острова - Сербия"><div>

<div id="Фарерские острова - Дания"><div>

<div id="Дания - Сербия"><div>

<div id="Северная Ирландия - Македония"><div>

<div id="Дания - Северная Ирландия"><div>

<div id="Сербия - Македония"><div>

Лучшие бомбардиры 
4 гола

  Эмиль Ларсен

  Никлас Хелениус

3 гола

  Мадс Альбек
  Илия Несторовский

  Самир Фазли

  Билли Ки

2 гола

  Андерс Кристиансен
  Андреас Лаудруп
  Симон Макиенок
  Стефан Спировский

  Джош Мадженнис
  Неманья Гудель
  Милош Йоич
  Дарко Лазович

  Филип Малбашич
  Саша Маркович
  Лука Милунович
  Роальдур Якобсен

1 гол

  Эрик Святченко
  Расмус Фальк
  Горан Богданович
  Александр Станков
  Фламур Таири

  Филип Тимов
  Яни Урдинов
  Ферхан Хасани
  Неманья Коич

  Лука Миливоевич
  Огнен Мудринский
  Матия Настасич
  Никола Нинкович

1 автогол
  Кире Ристевский (в матче против Фарерских островов)

Ссылки 
Результаты и протоколы на сайте УЕФА.

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир